Gawlick ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Gawlick (1930–2022), deutscher Philosoph und Philosophiehistoriker
 Henry Gawlick (* 1958), deutscher Museumsdirektor

Siehe auch: Gawlik